Der EHF-Europapokal der Pokalsieger der Frauen 1993/94 war die 18. Auflage des Wettbewerbes. Im Finale siegte der deutsche Handballverein TuS Walle Bremen gegen den ungarischen Verein Spectrum Ferencváros TC Budapest.

Weblinks 
 Women Handball European Cup Winners Cup 1994 (englisch)

Pokalsieger der Frauen 1993/94
Handballsaison 1993/94